Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2010 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов в сезоне 2009—2010, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду, Нидерланды. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2009 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат прошёл с 8 по 14 марта в Гааге, Нидерланды.

Квалификация

Квалификация на текущий чемпионат 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2010 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2009 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Ошибка с китайскими спортивными парами 
На чемпионате мира среди юниоров 2009 в Софии, китайские парники заработали два места для страны, их суммарный результат был 19 очков (8-е плюс 11-е место). Это право было закреплено в Комминюке ИСУ № 1565, где Китай перечислен в качестве страны имеющей два места в парном катании на чемпионате мира среди юниоров 2010. Однако, китайских пар принявших участие в чемпионате 2010 года было три. Международный союз конькобежцев признал, что третья китайская спортивная пара была допущена к соревнованиям по ошибке и что руководство Союза не знало о проблеме. Так же было заявлено о пересмотре результатов с тем, чтобы аннулировать результат третьей китайской пары. На распределение мест на чемпионат мира 2011 такой «сдвиг» результатов на одну позицию вверх не повлиял.

Квалификация на следующий чемпионат 
По результатам выступлений спортсменов распределение мест на чемпионат мира среди юниоров 2011 года выглядит следующим образом:

Разное 
 Чешский фигурист Петр Бидарж выступил на этом чемпионате сразу в двух дисциплинах: в парном катании с Кларой Кадлецовой они стали 15-ми, а в одиночном разряде он занял 23-е место. Такое совмещение довольно редко встречается в современном фигурном катании на высоком международном уровне.

Результаты

Мужчины

Девушки

Парное катание 
Результат китайской пары занявшей 8-е место был аннулирован, в связи с тем, что согласно правилам ИСУ, в чемпионате мира среди юниоров 2010 года имели право принять участие только две китайские спортивные пары.

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2010
 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
Международные спортивные соревнования в Гааге
2010 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Фигурное катание в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах
Март 2010 года